

Tecnologia 

Respiratore – dispositivo di protezione individuale che protegge dall'inalazione di gas, vapori e particelle ambientali.

Medicina 

Ventilatore meccanico – strumento medico utilizzato nella ventilazione artificiale.

Subacquea 

Aeratore – tubo che permette di respirare tenendo la testa sott'acqua.

Alpinismo 

 Inalatore d'ossigeno – Maschera per ossigeno per utilizzo in alta quota.

Pagine correlate 

 Autorespiratore